Sotará, volcan en Colombie
 Sotará, localité en Colombie